Franciaország
Auriac, település Franciaországban, Aude megyében
Auriac, település Franciaországban, Corrèze megyében
Auriac, település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében
Auriac-sur-Vendinelle, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Auriac-du-Périgord, település Franciaországban, Dordogne megyében
Auriac-sur-Dropt, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Auriac-l’Église, település Franciaországban, Cantal megyében
Auriac-Lagast, település Franciaországban, Aveyron megyében